O Liga Regional (ou Insular) de Santiago (Zona Norte) de 2014-15 foi a epoca de Associação Regional de Zona Norte de Santiago de Futebol (ARZNSF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 13, clubes participando em 1a fase e quatro melhor clubes participande em 2a e fase final.

O campeão do torneio foi o Beira-Mar conqustou o primeiro e único título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015.

Clubes
AJAC (Calheta)
Beira-Mar (Chão Bom/Tarrafal)
Benfica
Desportivo da Calheta
Desportivo de Santa Cruz - Santa Cruz
Estrela dos Amadores (Tarrafal)
Flor Jovem (São Miguel)
Grémio Desportivo de Nhagar
Real Júnior (Chão Bom/Tarrafal)
São Lourenço FC (São Lourenço)
Scorpions
União Picos
Varandinha

Resumo da Temporada
A edição 2014-15 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Beira-Mar.

Classificação Final

1a fase

Resultados

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória::
Em casa: Desportivo Calheta 6 - 1 União Picos (28 de fevereiro)
Visitador:  Desportivo Sta. Cruz 0-6 Beira-Mar (3 de maio)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Norte de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Desporto em Cabo Verde em 2014
Desporto em Cabo Verde em 2015
Década de 2010 na Ilha de Santiago